Aud Wilken – cantante danese
 Friedrich Wilken – storico e bibliotecario tedesco
 Jens Wilken Hornemann – botanico e medico danese